41-й чемпионат мира по биатлону прошёл в Словении 12 марта 2006 года в рамках 7-го этапа Кубка мира. Поскольку по правилам биатлона в год проведения Зимних Олимпийских игр чемпионат мира разыгрывается только в дисциплинах, не включённых в олимпийскую программу, чемпионат состоял из единственной гонки — смешанной эстафеты.

Медальный зачёт

Расписание гонок 
 12 марта — смешанная эстафета

Смешанная эстафета

Ссылки 
 Официальный сайт Международного союза биатлонистов (анг., нем.)

2006 год в биатлоне
Чемпионаты мира по биатлону
Чемпионаты мира в Словении
Март 2006 года
События 12 марта
Международные соревнования по биатлону в Словении